Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XXI. Gesetzgebungsperiode). Die XXI. Gesetzgebungsperiode begann am 29. Oktober 1999 und endete am 19. Dezember 2002. Nach der Nationalratswahl am 3. Oktober 1999 entfielen von 183 Mandaten 65 auf die SPÖ, je 52 auf die ÖVP und die FPÖ und 14 auf die Grünen.

Während der Legislaturperiode waren 218 verschiedene Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblinks 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XXI. Gesetzgebungsperiode auf des Seiten des Österreichischen Parlaments

21